Mother Earth – amerykańskie czasopismo anarchistyczne wydawane w latach 1906–1917
 Mother Earth – album zespołu Within Temptation
 Mother Earth – singel zespołu Within Temptation

Zobacz też 
 Mother Earth Tour